Ribeirão Bonito kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão Bonito (ort), São Paulo, 
 Ribeirão Bonito (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar